Канал-стрит:

 Канал-стрит — одна из важнейших улиц Нижнего Манхэттена, соединяющая Манхэттен с Джерси-Сити
 Канал-стрит — это комплекс станций Нью-Йоркского метро.
 Канал-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Broadway – Seventh Avenue Line
 Канал-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IND Eighth Avenue Line.